Montfaucon est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes

Communes 
 Montfaucon (Aisne), commune française du département de l'Aisne, en région Hauts-de-France ;
 Montfaucon (Doubs), commune française du département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Montfaucon (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Montfaucon (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Montfaucon (Jura), commune suisse du canton du Jura.
 Montfaucon-d'Argonne, commune française du département de la Meuse, en région Grand Est ;
 Montfaucon-en-Velay, commune française du département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Montfaucon-sur-Moine, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire ; regroupée au sein de Montfaucon-Montigné.
 Montfaucon-Montigné, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire ; regroupée au sein de Sèvremoine.

Autres lieux 
 Montfaucon, hameau de la commune de Moulis (Ariège)
 Gibet de Montfaucon, ancien gibet des rois de France dont l'emplacement se trouve dans l'actuel   arrondissement de Paris
 Voirie de Montfaucon ( ?-1850) un dépotoir parisien
 Rue de Montfaucon dans le  arrondissement de Paris
 Butte de Montfaucon, butte dans le département de la Meuse
 Deux ouvrages fortifiés de la place fortifiée de Besançon (Doubs) :
 Fort de Montfaucon 
 Redoute de Montfaucon
 Hôtel de Montfaucon à Avignon

Patronyme 

 Auger II de Montfaucon, évêque de Couserans entre 1279 et 1303.
 Bernard de Montfaucon, moine bénédictin et archéologue français.
 Famille de Montfaucon, famille de seigneurs de Montfaucon, tenant le château de Montfaucon, en Franche-Comté.
 Famille de Montfaucon (Montfaulcon, Montfalcon ou Monfaulcon), famille des seigneurs de Vissec, tenant le château de Vissec, dans le  Gard.

Histoire 
 Bataille de Montfaucon en Argonne, victoire du roi Eudes sur les Vikings le , près de l'actuelle ville de Montfaucon-d'Argonne
 Paix de Montfaucon signée le  entre la République française et la Chouannerie de la rive gauche de la Loire.
 Bataille de Montfaucon, du  au

Notes et références

Voir aussi 
 
 Romagne-sous-Montfaucon

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France